FD o Fd puede referirse a:

Factor de descuento, relación entre un capital pagadero en un momento y el valor de dicho capital.
Floppy disk, forma inglesa de disco flexible.
Franqueo en Destino: la abreviatura figura en sobres que no requieren sello, por pagar el coste del envío su receptor.

Acrónimos
Siglas